Ранчо ел Консуело има више значења:

 Ранчо ел Консуело (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Консуело (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику